

События 
	
 Уэссэкцы нанесли сильное поражение датчанам в Нортумбрии.
 Мятеж знати против короля Астурии Альфонсо III Великого; он отказался от престола.
 Раздел единого Королевства Астурия между сыновьями Альфонсо III. Гарсия I получает Королевство Леон, Ордоньо II — Галисию, Фруэла II — собственно Астурию.
 Гарсия I попал в зависимость от леонской и кастильской знати. С этого момента политический центр христианской Испании переносится в Леон.
 Провозглашение халифата Фатимидов в Тунисе.
 Битва немцев с венграми на р. Лех. Победа венгров. Разграбление венграми южной Германии. Мир с условием выплаты ежегодной дани.
 Неудачные десанты греков на Крит и в Сирию.
 910—918 — крестьянское движение в Айраратской области под тондракитскими лозунгами.
 Наводнение в Китае, в области Шу (нынешняя Сычуань).

Русь 
 Поход русского войска в Закавказье и на Каспийское море. Русы сожгли город Сари, в Мазандаране, но в морском бою разбиты.

Скончались 
 20 декабря — король Астурии Альфонсо III
 Джунайд

См. также

Примечания